

Geografia
 Canada
Municipalità Regionale di Durham
 Regno Unito
Durham – città dell'omonima contea inglese
Durham – contea del North East inglese
Stati Uniti d'America
Durham – census-designated place della Contea di Butte, California
Durham – capoluogo della Contea di Durham, Carolina del Nord
Durham – città della Contea di Middlesex, Middlesex
Durham – città della Contea di Marion, Kansas
Durham – città della Contea di Androscoggin, Maine
Durham – comune della Contea di Strafford, New Hampshire
Durham – città della Contea di Greene, New York
Durham – città della Contea di Washington, Oregon
Durham – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
New Durham – comune della Contea di Strafford, New Hampshire

Persone
Ashley-Kate Durham – ex sciatrice alpina canadese
Bobby Durham – batterista jazz statunitense
David Anthony Durham – scrittore statunitense
Jabril Durham – cestista statunitense
Jarrett Durham – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Judith Durham – cantante australiana
Kris Durham – ex giocatore di football americano statunitense
Nigel Durham – batterista britannico
Pat Durham – ex cestista statunitense
Reginaldo di Durham – monaco cristiano e scrittore agiografo inglese
Rhea Durham – modella statunitense
Simeone di Durham – storico inglese

Pagine correlate
Vangeli di Durham